Литвиненко Віталій Вікторович — український журналіст і громадський діяч.
 Литвиненко Віталій Іванович — український хокеїст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок